Randstad kan zijn:

 Randstad (gebied), het gebied van en rond de Nederlandse steden Amsterdam, Almere, Utrecht, Rotterdam, Leiden, Den Haag, Amersfoort, Dordrecht, Hilversum en Haarlem.
 Randstad N.V., een van de grootste uitzendondernemingen in de wereld.
 Randstad (omroep), een radio-omroep uit de Belgische stad Mechelen.
 Randstad (tijdschrift), een Nederlands literair tijdschrift.